The Castaways har flere betydninger:

 The Castaways (band) – et amerikansk band.
 De Strandede (Lost) – en fiktiv gruppe i dramaserien Lost.
 The Castaways (film fra 1910) – en amerikansk stumfilm fra 1910 af Sidney Olcott